Patting ist der Ortsname von

 Patting (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Patting (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern